Het Embassy wereldkampioenschap snooker 1980 vond plaats van 22 april tot en met 5 mei 1980 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Terry Griffiths was de titelverdediger. Cliff Thorburn won zijn eerste en enige wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 15.000,-
 Finalist: £ 8.000,-
 Halvefinalist: £ 4.000,-
 Kwartfinalist: £ 2.000,-
 Laatste 16: £ 1.500,-
 Laatste 32: £ 750,-
 Hoogste break: £ 1.000,-
 Maximumbreak: £ 10.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
136, 116 - Steve Davis
136 - Kirk Stevens
123, 104 - Doug Mountjoy
122 - Alex Higgins
119, 114 - Cliff Thorburn
108 - John Spencer
106 - Fred Davis
101 - Bill Werbeniuk

Opvallendheden
Het deelnemersveld bestond tijdens het wereldkampioenschap snooker van 1980 voor het eerst uit 24 in plaats van 16 spelers. Dit gebeurde door zestien ongeplaatste spelers de eerste ronde te laten spelen, waarna de winnaars van die wedstrijden in de tweede ronde uitkwamen tegen acht instromende geplaatste spelers.
Het wereldkampioenschap snooker 1980 was het eerste waarop de eerste ronde een wedstrijd tot 10 gewonnen frames was, de tweede ronde en kwartfinale tot 13, de halve finale tot 16 en de finale tot 18. Voordien bestond het WK uit vier rondes die draaiden om het winnen van achtereenvolgens 13, 13, 19 en 24 gewonnen frames.
Tony Meo, Cliff Wilson en Ray Edmonds maakten tijdens het wereldkampioenschap snooker van 1980 hun WK-debuut.
Achtvoudig winnaar van verschillende WK's snooker 'oude stijl' John Pulman verscheen in 1980 voor het laatst op het WK.
Winnaar Cliff Thorburn bereikte voor 1980 één keer eerder de WK-finale, tijdens het WK van 1977. Hij verloor die van John Spencer. Zijn derde en laatste WK-finale bereikte hij op het WK van 1983. Deze verloor hij van Steve Davis.
Verliezend finalist Alex Higgins speelde in 1983 zijn derde WK-finale. Eerder won hij die van het WK 1972 en verloor hij die van het WK 1976. Higgins haalde op het WK 1982 voor de vierde en laatste keer de WK-finale en werd daarbij voor de tweede keer wereldkampioen.

1980
Sport in 1980